

Personnalités 

 Michel Laclotte (1929-2021), historien d'art et conservateur du patrimoine français.
 Étienne Laclotte (1728-1812), architecte français.

Autre 

 Crime de guerre de Laclotte : crime de guerre survenu le 

Homonymie de patronyme